Glienicke bezeichnet verschiedene Orte in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt:

 Amtsfreie Gemeinde Glienicke/Nordbahn im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ortsteil Glienicke (Rietz-Neuendorf) der Gemeinde Rietz-Neuendorf im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Ortsteil Glienicke der Gemeinde Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Ortsteil Glienicke-Grebs der Stadt Ziesar im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Ortsteil Glienicke (Möckern) der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Ortsteil Altglienicke im Bezirk Treptow-Köpenick im Südosten von Berlin
 Ortsteil Klein Glienicke von Potsdam-Babelsberg, Brandenburg
 Stadtteil Groß Glienicke von Potsdam, Brandenburg

Nach den Orten Klein Glienicke bzw. Groß Glienicke sind außerdem benannt:
 die Glienicker Brücke über die Havel,
 das Schloss Glienicke nahe der Glienicker Brücke,
 das Jagdschloss Glienicke nahe der Glienicker Brücke,
 und die Glienicker Lake, ein See am Lauf der Havel.

Siehe auch:
 Glienecke
 Glienick